Srdcová sedma může být:

nejnižší červená hrací karta v mariáši resp. v německých mariášových kartách
Srdcová sedma (film) – britsko-americký film z roku 1998
Moje srdcová sedma – československý televizní seriál z roku 1983
Srdcová sedma (kniha) – autor Max Brand